est une expression anglaise signifiant « le cercle ». Elle peut faire référence à :

Album 

 , album de  sorti en .

Épisode 

 , titre original de La Prison d'Angel,  de la  saison de Angel ;
 , titre original de La Bague,  épisode de la  de South Park ;
 , titre original de La Bague de fiançailles,  de la  de Oui, chérie ! (Yes, Dear).

Cinéma 

 , titre original du Ring, film britannique d'Alfred Hitchcock sorti en 1927 ;
 , film américain de Kurt Neumann sorti en 1952 ;
 , titre anglais de , film roumain de Sergiu Nicolaescu sorti en 1985 ;
 , titre original de L'Anneau de Cassandra, téléfilm américain en deux parties d'Armand Mastroianni sorti en 1996 ;
 , titre original du Cercle, film américain de Gore Verbinski sorti en 2002.

Voir aussi